As Qualificações para o Campeonato Africano de Futebol Sub-20 de 2017 foi realizado entre os dias 1 de abril e 24 de julho de 2016. Sete equipes foram classificadas junto com a equipe da Zâmbia que será a anfitriã do Campeonato Africano de Futebol Sub-20 de 2017 que sera realizado em fevereiro e março de 2017.

Equipes participantes

Primeira fase 
Os jogos de ida irão acontecer nos dias 1-3 de abril de 2016 e os jogos de volta irão acontecer nos dias 22-24 de abril de 2016.

|}
A seleção da República Democrática do Congo decidiu que não irá disputar a competição então Burundi está classificado para a próxima fase da competição. 

A seleção do Chade desistiu de participar da competição então a seleção da Angola está classificado para a próxima fase.

A seleção do Quênia jogou com cinco jogadores acima da idade permitida na competição então a equipe está desclassificada da competição.

Segunda fase 
As partidas de ida irão acontecer nos dias 20-22 de maio de 2016 e as partidas de volta irão acontecer nos dias 10-12 de junho de 2016.

|}
A seleção do Sudão se classificou por wo após a desistência do Malawi.

A seleção de Líbia se classificou por wo após a desistência do Benin.

Terceira fase 
Os jogos de ida irão ser realizados nos dias 8-10 de julho de 2016 e os jogos de volta irão ser realizados nos dias 22-24 de julho de 2016.

|}